CK est un sigle, qui signifie :
 Calvin Klein, un styliste américain
 en biochimie
 Cycle de Krebs, une voie métabolique
 Créatine kinase, une enzyme
 Geely CK, une voiture chinoise
 , où  est une variable muette, la classe des fonctions  fois continument dérivables
 Chang Kong une série de satellites expérimentaux chinois également désignés sous l'appellation JSSW 
Crusader Kings une franchise de jeu vidéo de stratégie développée et éditée par Paradox Interactive composée de Crusader Kings et Crusader Kings 2
Charles King, une anglicisation partielle du nom de la ville de Charleroi

CK est une abréviation, qui signifie :
 Checksum ou somme de contrôle, en informatique

CK est un code, qui signifie :
 Îles Cook, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ck

Abréviation
Code